Mer d' Emeraude är ett hav i Madagaskar. Det ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Antananarivo.

Källor 

Indiska oceanens avrinningsområde